Кохоа () — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых.

Виды 
Род включает в себя следующие виды:
 Пурпурная кохоа Cochoa purpurea Hodgson, 1836
 Зеленая кохоа Cochoa viridis Hodgson, 1836
 Суматранская кохоа Cochoa beccarii Salvadori, 1879
 Синяя кохоа Cochoa azurea (Temminck, 1824)

Примечания 

Дроздовые
Роды птиц